Терек-Сай () — село в Чаткальском районе Джалал-Абадской области Киргизии. Расположено на южном склоне Чаткальского хребта.

История 

Возник при разработке месторождения золота. В 1952—2012 годах Терек-Сай имел статус посёлка городского типа.Терексай разделен на несколько отдельных участков: Актерек, Бузук, ГРП, Рудник, Первомай и появившаяся в 90-е годы часть под названием Ынтымак айылы.

После окончания Отечественной войны началась широкомасштабная доразведка Терексайского месторождения. Вскоре из всех мелких старательских артелей был создан один Терексайский рудник. К 1950 году была построена новая грунтовая автомобильная дорога Терексай-Алабука. В 1955 году была построена обогатительная фабрика. Весной 1946 года трестом Средазцветметразведка была образована Терексайская геологоразведочная партия (ГРП), которая приступила к систематической разведке месторождения Терек и поискам в его окрестностях. Была проведена большая работа по изучению сурьмяного месторождения, а также всего Терек-Касанского рудного района, открыли ряд новых объектов, в том числе месторождения золота «Чапчыма» и «Чаарташ». Образованием Чаткальской геологической экспедиции в течение 1980-1984 гг. успешно завершена детальная разведка участка Дальний и Перевальный в долине р.Терек. 

Экспедиция была передана в Южно-Киргизскую экспедицию как партия. Эту партию не смогли финансировать и она была на грани остановки, простаивали оборудования, уходили кадры, в то же время Кадамжайский комбинат не мог содержать Терексайский рудник, который занимался добычей сурьмы. Постановлением Правительства Кыргызской Республики объединили Терексайский рудник и Жалалабадский ГРП в филиал Терексайский рудник АО «Кыргызалтын».

Население

Примечания 

Населённые пункты Джалал-Абадской области
Бывшие посёлки городского типа Киргизии